Școala a fost fondată în anul 2003, în baza secției de box, care există din anul 1979 în s.Grimăncăuți. În anul 1999 în baza deciziei Consiliului Sătesc clădirea fostei primării a fost transmisă în gestiunea secției care activa în baza Școlii Sportive a Rezervelor Olimpice din or. Chișinău. 

        Prin Hotărîrea Guvernului din 2003, pentru rezultatele obținute pe arena Internațională, în s.Grimăncăuți s-a construit un centru de pregătire a sportivilor de performanță  (box).                                                                    Rezultate înregistrate de elevii Școlii de box

•            2 medalii de bronz și 3 locuri IX la Jocurile Olimpice din Sidney 2000 și Beijing 2008;

Grușac Vitalii       67 kg - Sidney 2000 - bronz;

Grușac Vitalii       69 kg - Atena 2004 - locul IX;

Gojan Veaceslav 54 kg - Beijing 2008 - Bronz;

Grușac Vitalii       69 kg - Beijing 2008 - locul IX ;

Belous Vasili        69 kg - Londra 2012 - locul IX;

•            Campion European – 2011;

Gojan Veaceslav 56 kg - Ankara 2011;

•            2 medalii de argint la campionatele Europene – 2002, 2013;

Gojan Veaceslav 48 kg - Permi 2002;

Galagoț Dmitri     64 kg - Minsk 2013;

•            2 medalii de bronz la Campionatele Europene – 2008,  2017 ;

Cotiujanschii Victor 75 kg - Liverpool 2008;

Belous Vasili        69 kg - Harkov 2017;

•            1 medalii de bronz la Universiadele Mondiale – 2013;

Galagoț Dmitri      64 kg - Kazani 2013

•            1 medalie de argint și 2 de bronz la Campionatele Mondiale Universitare – 2006, 2010, 2012;

Muntean Mihail 91 kg - Alma-Ata 2006 - argint;

Belous Vasile 69 kg - Ulan Bator 2010 - bronz;

Galagoț Dmitri 64 kg - Baku 2012 - bronz;

•             2 medalii de argint și 1 de bronz la Cupa Mondială -2008,2009;

Gojan Veaceslav 54 kg - Moskova 2008 - argint;

Muntean Mihail 91 kg - Moskova 2008 - bronz;

Cotiujanschii Victor 75 kg - Baku 2009 - argint; 

•             2 medalii de argint și 2 de bronz la Cupa Europeană – 1999, 2010;

Țîcu Octavian - 60 kg - Lvov 1999 - argint;

Grușac Vitalii - 67 kg - Lvov 1999 - argint

Lesnic Oleg - 71 kg - Lvov 19999 - bronz;

Cotiujanschii Victor 75 kg - Harkov 2010 - bronz;

•              Peste 120 de titluri de Campioni ai Republicii Moldova de toate vârstele , 150 premianți la campionatele naționale

Note